255 — российское одноствольное револьверное ружьё, разработанное на предприятии ЦКИБ СОО. В создании и отработке ружья принимали участие ведущий конструктор ЦКИБ СОО — В. И. Серёгин, а также Б. А. Борзов, В. В. Головкин, С. В. Зотов и А. Н. Невижин. Предназначено для охоты на среднеразмерную дичь.

История 
В 1993 году было сделано первое опытное ружьё 32 калибра.

С 2005 года началось серийное производство ружей под патрон .410-го калибра.

Описание МЦ 255-20 
Предохранитель отсутствует. Стрельба возможна как с предварительным взводом курка, так и самовзводом. Барабан при перезарядке или при заряжании ружья откидывается на левую сторону. Для того, чтобы исключить прорыв пороховых газов в щель между барабаном и стволом используются специальные каморы по бокам ствола и подача барабана вперёд при нажатии на спусковой крючок. Ударно-спусковой механизм выполнен цельным блоком, что значительно упрощает чистку при разборке оружия.
 Калибр — 20
 Сверловка ствола — цилиндр со сменными чоками
 Усилие на спусковом крючке:
 самовзвод, кгс — 6
 предварительный взвод, кгс — 2,6
 Длина ствола (с барабаном) — 705 мм
 Вес оружия, кг — 3,6

 Калибр — 12
 Сверловка ствола — цилиндр с чоками
 Усилие на спусковом крючке:
 самовзвод, кгс — 6
 предварительный взвод, кгс — 2,6
 Длина ствола (с барабаном) — 755 мм
 Вес оружия — 3,7 кг;
 Дальность — 4,5 м.

Варианты и модификации 
 гражданская версия МЦ255 имеет постоянный деревянный приклад и цевьё. Серийный выпуск ружей в нескольких модификациях и вариантах исполнения под патроны 12, 20, 28, 32 и .410 калибра с длиной гильзы 70 или 76 мм был начат в 2000 году. В настоящее время серийно не выпускается, доступны только штучные экземпляры на заказ.
 полицейский вариант МЦ255-12 (под патроны 12/70 и 12/76), разработанный для правоохранительных органов и силовых структур, отличается фурнитурой из чёрного пластика, складным прикладом и планкой «Picatinny rail» для крепления прицельных приспособлений.

Кроме того, на основе конструкции МЦ-255 создано:
 ОЦ-62 — служебное револьверное ружьё с укороченным до 200 мм стволом и без приклада, под патрон 12/76 мм

Примечания

Литература и источники 
 Револьверное ружьё МЦ 255 // журнал «Оружие и охота», № 3, март 2004
 MC 255 // «Střelecká revue», 12, 2007

Ссылки 

 Александр Кудряшов, Николай Дергачев. МЦ 255-20: охотничий револьвер // «Калибр. RU», № 5 (май) 2002
 Сибирский охотник. Ружье МЦ-255-12-32 глазами владельца , 2012
 MTs255 / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Револьверные ружья
Ружья России
Охотничье оружие
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Появились в 1993 году в России